Na livadi na Jankovcu, hrvatska glazbena manifestacija. To je niz koncerata ozbiljne glazbe na otvorenom, ispred Planinarskog doma Jankovac. Održava se od 2015. godine.

U lipnju 2015. godine u suradnji s Turističkom zajednicom Čačinci, Parkom prirode Papuk - UNESCO-ovim geoparkom i Hrvatskim šumama realiziran je kulturno-turistički projekt magistre muzike Andreje Gribl "Na livadi na Jankovcu" u okviru kojeg je Osječki kvartet praizveo njezinu kompoziciju za gudački kvartet Priča o Jankovcu posvećenu Josipu I. pl. Jankoviću. U srpnju 2016. godine Hrvatsko pjevačko društvo Lipa iz Osijeka u sklopu projekta Na livadi na Jankovcu praizvelo je njezinu skladbu Lisica (za mješoviti pjevački zbor a cappella) koju je nagradio Hrvatski sabor kulture a tiskanu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH. U srpnju 2017. godine u sklopu ovog projekta izvela je na klaviru Yamahi toccatu skladatelja Davora Bobića, a klavirski recital održao je pijanist Konstantin Krasnicky.

Izvori 

Manifestacije u Hrvatskoj